Di seguito una lista di asteroidi dal numero 362001 al 363000 con data di scoperta e scopritore.

362001-362100 

|-
|362001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362005 - ||  ||  || CSS
|-
|362006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362038 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|362039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362069 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|362070 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|362071 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|362072 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|362073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362079 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|362080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362082 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|362083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362092 - ||  ||  || CSS
|-
|362093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362098 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|362099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

362101-362200 

|-
|362101 - ||  ||  || Dillon, W. G., Wells, D.
|-
|362102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362111 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|362112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362114 - ||  ||  || CSS
|-
|362115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362120 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|362121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362122 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|362123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362125 - ||  ||  || OAM
|-
|362126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362128 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|362129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362131 - ||  ||  || Calvin College
|-
|362132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362135 - ||  ||  || CSS
|-
|362136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362147 - ||  ||  || CSS
|-
|362148 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|362149 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362152 - ||  ||  || CSS
|-
|362153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362160 - ||  ||  || NEAT
|-
|362161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362162 - ||  ||  || CSS
|-
|362163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362169 - ||  ||  || OAM
|-
|362170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362176 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|362177 Anji ||  ||  || Chen, T.
|-
|362178 - ||  ||  || Dillon, W. G., Wells, D.
|-
|362179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362180 - ||  ||  || CSS
|-
|362181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362183 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|362184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362186 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|362187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362193 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|362194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362198 - ||  ||  || CSS
|-
|362199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362200 - ||  ||  || CSS
|}

362201-362300 

|-
|362201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362203 - ||  ||  || CSS
|-
|362204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362210 - ||  ||  || CSS
|-
|362211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362218 - ||  ||  || CSS
|-
|362219 - ||  ||  || CSS
|-
|362220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362224 - ||  ||  || OAM
|-
|362225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362232 - ||  ||  || OAM
|-
|362233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362236 - ||  ||  || OAM
|-
|362237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362238 Shisseh ||  ||  || Ory, M.
|-
|362239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362241 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|362242 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|362243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362245 - ||  ||  || CSS
|-
|362246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362252 - ||  ||  || OAM
|-
|362253 - ||  ||  || OAM
|-
|362254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362256 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362258 - ||  ||  || OAM
|-
|362259 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|362260 - ||  ||  || OAM
|-
|362261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362262 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|362263 - ||  ||  || ODAS
|-
|362264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362265 - ||  ||  || CSS
|-
|362266 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|362267 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|362268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362272 - ||  ||  || OAM
|-
|362273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362275 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|362276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362278 - ||  ||  || CSS
|-
|362279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362285 - ||  ||  || CSS
|-
|362286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362288 - ||  ||  || NEAT
|-
|362289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362293 - ||  ||  || CSS
|-
|362294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

362301-362400 

|-
|362301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362306 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|362307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362308 - ||  ||  || OAM
|-
|362309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362311 - ||  ||  || CSS
|-
|362312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362316 Dogora ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|362317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362320 - ||  ||  || CSS
|-
|362321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362322 - ||  ||  || CSS
|-
|362323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362325 - ||  ||  || WISE
|-
|362326 - ||  ||  || WISE
|-
|362327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362331 - ||  ||  || CSS
|-
|362332 - ||  ||  || WISE
|-
|362333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362334 - ||  ||  || WISE
|-
|362335 - ||  ||  || WISE
|-
|362336 - ||  ||  || WISE
|-
|362337 - ||  ||  || WISE
|-
|362338 - ||  ||  || CSS
|-
|362339 - ||  ||  || WISE
|-
|362340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362342 - ||  ||  || WISE
|-
|362343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362345 - ||  ||  || WISE
|-
|362346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362347 - ||  ||  || WISE
|-
|362348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362349 - ||  ||  || WISE
|-
|362350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362353 - ||  ||  || WISE
|-
|362354 - ||  ||  || WISE
|-
|362355 - ||  ||  || WISE
|-
|362356 - ||  ||  || WISE
|-
|362357 - ||  ||  || NEAT
|-
|362358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362364 - ||  ||  || WISE
|-
|362365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362367 - ||  ||  || WISE
|-
|362368 - ||  ||  || NEAT
|-
|362369 - ||  ||  || WISE
|-
|362370 - ||  ||  || WISE
|-
|362371 - ||  ||  || WISE
|-
|362372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362373 - ||  ||  || Lulin
|-
|362374 - ||  ||  || WISE
|-
|362375 - ||  ||  || WISE
|-
|362376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362377 - ||  ||  || CSS
|-
|362378 - ||  ||  || WISE
|-
|362379 - ||  ||  || WISE
|-
|362380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362382 - ||  ||  || WISE
|-
|362383 - ||  ||  || WISE
|-
|362384 - ||  ||  || WISE
|-
|362385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362386 - ||  ||  || WISE
|-
|362387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362390 - ||  ||  || WISE
|-
|362391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362392 - ||  ||  || WISE
|-
|362393 - ||  ||  || WISE
|-
|362394 - ||  ||  || WISE
|-
|362395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362397 - ||  ||  || WISE
|-
|362398 - ||  ||  || WISE
|-
|362399 - ||  ||  || NEAT
|-
|362400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

362401-362500 

|-
|362401 - ||  ||  || NEAT
|-
|362402 - ||  ||  || WISE
|-
|362403 - ||  ||  || CSS
|-
|362404 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|362405 - ||  ||  || NEAT
|-
|362406 - ||  ||  || NEAT
|-
|362407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362415 - ||  ||  || OAM
|-
|362416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362419 - ||  ||  || WISE
|-
|362420 Rolandgarros||  ||  || Christophe, B.
|-
|362421 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|362422 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362423 - ||  ||  || OAM
|-
|362424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362425 - ||  ||  || OAM
|-
|362426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362427 - ||  ||  || OAM
|-
|362428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362429 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|362430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362436 - ||  ||  || OAM
|-
|362437 - ||  ||  || OAM
|-
|362438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362443 - ||  ||  || NEAT
|-
|362444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362446 - ||  ||  || Veillet, C., Shank, R.
|-
|362447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362463 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|362464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362471 - ||  ||  || NEAT
|-
|362472 - ||  ||  || NEAT
|-
|362473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362475 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|362476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362484 - ||  ||  || CSS
|-
|362485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362489 - ||  ||  || CSS
|-
|362490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362492 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362493 - ||  ||  || CSS
|-
|362494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362498 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|362499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

362501-362600 

|-
|362501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362502 - ||  ||  || CSS
|-
|362503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362511 - ||  ||  || NEAT
|-
|362512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362523 - ||  ||  || NEAT
|-
|362524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362529 - ||  ||  || WISE
|-
|362530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362548 - ||  ||  || CSS
|-
|362549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362550 - ||  ||  || CSS
|-
|362551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362553 - ||  ||  || CSS
|-
|362554 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|362555 - ||  ||  || NEAT
|-
|362556 - ||  ||  || CSS
|-
|362557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362559 - ||  ||  || Holmes, R., Vorobjov, T.
|-
|362560 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362563 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|362564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362565 - ||  ||  || WISE
|-
|362566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362574 - ||  ||  || CSS
|-
|362575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362576 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362580 - ||  ||  || CSS
|-
|362581 - ||  ||  || NEAT
|-
|362582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362587 - ||  ||  || CSS
|-
|362588 - ||  ||  || Linderholm, R.
|-
|362589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362590 - ||  ||  || CSS
|-
|362591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362596 - ||  ||  || NEAT
|-
|362597 - ||  ||  || NEAT
|-
|362598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

362601-362700 

|-
|362601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362605 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362609 - ||  ||  || NEAT
|-
|362610 - ||  ||  || CSS
|-
|362611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362619 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362622 - ||  ||  || CSS
|-
|362623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362629 - ||  ||  || CSS
|-
|362630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362631 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|362632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362634 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362635 - ||  ||  || CSS
|-
|362636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362640 - ||  ||  || NEAT
|-
|362641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362642 - ||  ||  || CSS
|-
|362643 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|362644 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|362645 - ||  ||  || CSS
|-
|362646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362648 - ||  ||  || NEAT
|-
|362649 - ||  ||  || NEAT
|-
|362650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362654 - ||  ||  || CSS
|-
|362655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362662 - ||  ||  || NEAT
|-
|362663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362675 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|362676 - ||  ||  || NEAT
|-
|362677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362679 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362680 - ||  ||  || CSS
|-
|362681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362682 - ||  ||  || NEAT
|-
|362683 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|362684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362697 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|362698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362700 - ||  ||  || Clingan, R.
|}

362701-362800 

|-
|362701 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362706 - ||  ||  || NEAT
|-
|362707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362710 - ||  ||  || CSS
|-
|362711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362718 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362723 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|362724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362726 - ||  ||  || NEAT
|-
|362727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362753 - ||  ||  || CSS
|-
|362754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362755 - ||  ||  || NEAT
|-
|362756 - ||  ||  || CSS
|-
|362757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362765 - ||  ||  || CSS
|-
|362766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362778 - ||  ||  || WISE
|-
|362779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362783 - ||  ||  || NEAT
|-
|362784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362785 - ||  ||  || CSS
|-
|362786 - ||  ||  || WISE
|-
|362787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362793 Suetolson ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|362794 - ||  ||  || CSS
|-
|362795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362798 - ||  ||  || NEAT
|-
|362799 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

362801-362900 

|-
|362801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362802 - ||  ||  || CSS
|-
|362803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362805 - ||  ||  || Ondrejov
|-
|362806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362809 - ||  ||  || WISE
|-
|362810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362812 - ||  ||  || NEAT
|-
|362813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362815 - ||  ||  || Jarnac
|-
|362816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362818 - ||  ||  || WISE
|-
|362819 - ||  ||  || CSS
|-
|362820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362824 - ||  ||  || NEAT
|-
|362825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362828 - ||  ||  || NEAT
|-
|362829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362832 - ||  ||  || NEAT
|-
|362833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362835 - ||  ||  || NEAT
|-
|362836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362837 - ||  ||  || CSS
|-
|362838 - ||  ||  || WISE
|-
|362839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362844 - ||  ||  || Lulin
|-
|362845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362847 - ||  ||  || WISE
|-
|362848 - ||  ||  || NEAT
|-
|362849 - ||  ||  || CSS
|-
|362850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362852 - ||  ||  || CSS
|-
|362853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362854 - ||  ||  || NEAT
|-
|362855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362858 - ||  ||  || CSS
|-
|362859 - ||  ||  || CSS
|-
|362860 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|362861 - ||  ||  || CSS
|-
|362862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362886 - ||  ||  || ODAS
|-
|362887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362891 - ||  ||  || CSS
|-
|362892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362894 - ||  ||  || CSS
|-
|362895 - ||  ||  || NEAT
|-
|362896 - ||  ||  || CSS
|-
|362897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362898 - ||  ||  || CSS
|-
|362899 - ||  ||  || WISE
|-
|362900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

362901-363000 

|-
|362901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362911 Miguelhurtado ||  ||  || OAM
|-
|362912 - ||  ||  || NEAT
|-
|362913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362917 - ||  ||  || CSS
|-
|362918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362919 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362921 - ||  ||  || WISE
|-
|362922 - ||  ||  || NEAT
|-
|362923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362925 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|362926 - ||  ||  || NEAT
|-
|362927 - ||  ||  || NEAT
|-
|362928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362932 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362935 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362936 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362939 - ||  ||  || NEAT
|-
|362940 - ||  ||  || CINEOS
|-
|362941 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|362942 - ||  ||  || CSS
|-
|362943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362947 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362950 - ||  ||  || CSS
|-
|362951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362957 - ||  ||  || NEAT
|-
|362958 - ||  ||  || NEAT
|-
|362959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|362960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362961 - ||  ||  || NEAT
|-
|362962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362963 - ||  ||  || CSS
|-
|362964 - ||  ||  || WISE
|-
|362965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362970 - ||  ||  || LONEOS
|-
|362971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362974 - ||  ||  || CSS
|-
|362975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362981 - ||  ||  || WISE
|-
|362982 - ||  ||  || CSS
|-
|362983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362992 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|362993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362994 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|362995 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|362996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|362997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|362999 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|363000 - ||  ||  || CINEOS
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0362001